Umiarsuit Inaat bezeichnet:
 Umiarsuit Inaat (Insel), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Umiarsuit Inaat (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland